Campbelltown peut désigner plusieurs villes :
 En Australie :
 Campbelltown, ville de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Campbelltown, ville de l'État d'Australie-Méridionale ;
 Aux États-Unis d'Amérique :
 Campbelltown, ville de l'État de Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Campbeltown, localité britannique située en Écosse
 Campbell Town, localité australienne située dans l'État de Tasmanie